National Portrait Gallery – pinacoteca di Canberra, Australia
 National Portrait Gallery – pinacoteca di Londra, Regno Unito, con galleria collegate nel Denbighshire, nel Derbyshire e nel Somerset
 National Portrait Gallery – pinacoteca di Washington DC, Stati Uniti d'America
 Portrait Gallery of Canada – pinacoteca di Ottawa, Canada
 Scottish National Portrait Gallery – pinacoteca e galleria d'arte di Edimburgo, Regno Unito